Johnathan Aitken (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||53 ||0 ||5 ||5 ||71 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1995-1996 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||71 ||6 ||14 ||20 ||131 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1996-1997 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||65 ||4 ||18 ||22 ||211 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|1997-1998 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||69 ||9 ||25 ||34 ||183 ||18 ||0 ||8 ||8 ||67
|-
|1998-1999 || Bruins de Providence || LAH ||65 ||2 ||9 ||11 ||92 ||13 ||0 ||0 ||0 ||17
|-
|1999-2000 || Bruins de Providence || LAH ||70 ||2 ||12 ||14 ||121 ||11 ||1 ||0 ||1 ||26
|-
|1999-2000 || Bruins de Boston || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || HC Sparta Prague || Extraliga ||24 ||0 ||3 ||3 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Bandits de Jackson || ECHL ||43 ||1 ||9 ||10 ||141 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Admirals de Norfolk || LAH ||28 ||0 ||1 ||1 ||43 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Admirals de Norfolk || LAH ||80 ||1 ||7 ||8 ||207 ||9 ||2 ||1 ||3 ||18
|- 
|2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH ||40 ||1 ||4 ||5 ||97 ||8 ||1 ||4 ||5 ||27
|-
|2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH ||41 ||0 ||1 ||1 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Moose du Manitoba || LAH ||46 ||1 ||6 ||7 ||101 ||1 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||47 ||1 ||2 ||3 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||34 ||2 ||11 ||13 ||157 ||- ||- ||- ||- ||-

| 44 || 0 || 1 || 1 || 70 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1978
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Défenseur de hockey sur glace